El Torneig d'Hobart 2019, també conegut com a Hobart International 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va a celebrar entre el 5 i el 12 de gener de 2019 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista estatunidenca Sofia Kenin va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
WTA Tour 2019